Уракан или Хуракан — бог бури и урагана у майя.

В его честь названы различные объекты и учреждения в Латинской Америке.

  «Уракан» — наиболее известный аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса, становившийся чемпионом страны.
  «Уракан» — футбольный клуб из города Трес-Аройос одноимённого муниципалитета.
  «Уракан» — футбольный клуб из города Корриентес.
  «Уракан Бусео» — клуб из Монтевидео, с 1970 по 2001 год (с перерывом в начале 1990-х) выступавший в Высшем дивизионе чемпионата Уругвая.
  «Спортиво Уракан» — клуб из Монтевидео.
  «Уракан Валенсия» — бывший клуб из провинции Валенсия.
  «Уракан де Медельин» — существовавший в 1949—1951 годах клуб из Медельина во времена эпохи Эльдорадо в колумбийском футболе.
  «Ураган» — мексиканская теленовелла, вышедшая на экраны 13 октября 1997 года
  ARM Huracán (A-301 — УРАКАН) — ракетный катер построен в Израиле (класс Aliya — обновлен как SAAR 4.5), куплен и переназван военно-морскими силами Мексики.